Elezione del Presidente della Camera del 1963 – elezione del 16 maggio 1963
 Elezione del Presidente della Camera del 1963 – elezione del 26 giugno 1963